Grabovo est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Grabovo, une localité située dans la municipalité de Tompojevci, comitat de Vukovar-Syrmie ;
Grabovo, une localité située dans la municipalité de Vukovar, comitat de Vukovar-Syrmie ;
en Serbie
 Grabovo, un village situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Beočin et dans le district de Bačka méridionale ;
 Grabovo, un village situé dans la municipalité de Ražanj, district de Nišava.